Anders Lindbäck (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière avec le Brynäs IF. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2008 par les Predators de Nashville lors du septième tour, au  au total. Le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay en compagnie de Kyle Wilson, d'un choix de  en 2012 contre Sébastien Caron, deux choix de deuxième tour en 2012 et un choix de troisième tour en 2013.

Le , il signe à titre d'agent libre avec les Stars de Dallas. Le , il est échangé avec un choix conditionnel de troisième tour en 2016 aux Sabres de Buffalo contre le gardien Jhonas Enroth. 

Le , il signe avec les Coyotes de l'Arizona pour un salaire de  pour une saison.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 ||Almtuna IS ||Allsvenskan ||18|| || || 3,07 ||90,5|| ||  ||- ||- || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 ||Brynäs IF ||Elitserien ||24||  ||57 ||2,57 || 91,6 ||1 ||2 || 3|| || ||2,37 || 91,6|| || 
|-
| 2009-2010 ||Timrå IK ||Elitserien ||42|| || 104||2,46 ||91,3 || 3|| 2||5 || || ||2,94 || 91|| || 
|-
| 2010-2011 ||Predators de Nashville ||LNH ||22||  || 49 ||2,6 || 91,5 || 2|| 0 || 1 || 14 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || 4 || 241 || 11 || 2,73 || 91,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || Predators de Nashville || LNH ||16|| 792|| 32||2,42 || 91,2 ||0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 2 || 119 || 7 || 3,53 || 87,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||24|| || 63|| 2,9 || 90,2|| 0|| 0 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||23|| || 63|| 2,9 || 89,1|| 1|| 2|| 4 ||215 ||14 ||3,91 || 88,1|| 0||0
|-
| 2013-2014 || Crunch de Syracuse || LAH ||2 ||117 || 3|| 1,52|| 93,9|| 1|| 0 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Stars de Dallas || LNH || 10 || 517 || 32 || 3,71 || 87,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Sabres de Buffalo || LNH || 16 || 891 || 41 || 2,76 || 92,4 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas || LAH || 7 || 429 || 12 || 1,68 || 94,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 19 || 901 || 47 || 3,11 || 89,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Reign d'Ontario || LAH || 4 || 247 || 14 || 3,40 || 87 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 ||Rögle BK ||SHL  ||23||  || 59|| 2,63 ||91,5||0 ||4  ||- ||- || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Admirals de Milwaukee || LAH || 56 ||  || 159 ||2,82 || 90,8 || 1 || 25 || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || HC Davos ||NLA ||31||  || 98|| 3,21 ||90,4||0 ||10  ||- ||- || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Torpedo Nijni Novgorod ||KHL ||36||  || 79|| 2,39 ||92,3||2 ||4  ||1 ||60 || 3 || 3,00 || 89,7 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL || 23 ||  || || 2,45 ||91,9||1 ||  ||4 || ||  || 3,06 || 90,6 || 0 || 
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL  ||  ||

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Timrå IK
Joueur des Predators de Nashville
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Stars du Texas
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur du Almtuna IS
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur du Rögle BK
Joueur du HC Davos
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Jokerit Helsinki